Hymna Arcachu, dříve Náhornokarabašské republiky, je hymnou nezávislého státu, který však není mezinárodně uznán. Hymnou je píseň Azat u ankach Arcac (). Arcach je obýván převážně Armény, a je mezinárodně uznán jako součást Ázerbájdžánu.

Hymna byla přijata v roce 1992, její text napsal Vardan Hakobjan a hudbu složil Armen Nasibjan.

Text hymny

Odkazy

Reference

Související články 
 Vlajka Arcachu
 Státní znak Arcachu
 Dějiny Arménie
 Dějiny Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 Symbols of Statehood
 State Symbols

Hymna
Arcach
Vzniklo 1992